Głusk peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Głusk est un ancien village, maintenant intégré dans la ville de Lublin
 Gmina Głusk est une gmina rurale du powiat de Lublin dans la voïvodie de Lublin
 Głusk est un village dans la voïvodie de Mazovie